Лаша Талахадзе ( 2 жовтня 1993, Сачхере, Грузія) — грузинський важкоатлет, дворазовий олімпійський чемпіон 2016 та 2020 років, п'ятириразовий чемпіон світу та семиразовий чемпіон Європи.

Кар'єра 
2013 року дискаваліфікований за вживання допінгу на два роки.

2015 року на чемпіонаті світу здобув срібну медаль з результатом 454 кг, але після того як російського спортсмена Олексія Ловчева впіймали на допінгу, до нього перейшла золота медаль.

Результати

Примітки

Посилання 

 Профіль  на сайті IWF

Грузинські важкоатлети
Грузинські олімпійські чемпіони
Чемпіони літніх Олімпійських ігор 2016
Чемпіони літніх Олімпійських ігор 2020
Важкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2016
Важкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2020
Рекордсмени світу з важкої атлетики
Чемпіони світу з важкої атлетики
Кавалери ордена Досконалості
Персоналії:Сачхере
Важкоатлети, дискваліфіковані за вживання допінгу